Vitörarna kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Vitörarnas naturreservat, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län, 
 Vitörarna (ö) – en ögrupp i Nordanstigs kommun

Åland 

 Vitörarna, Åland,

Se även
Vitören